Clément-Marie est un nom propre composé qui peut désigner :

Prénom
Clément-Marie est un prénom masculin composé, peu usité.

Les Clément-Marie sont fêtés le 15 mars en mémoire d'un saint chrétien.

Saint chrétien
 Clément-Marie Hofbauer († 1820), de son vrai nom Jean Dvorak Hofbauer, rédemptoriste né en Moravie ; fêté le 15 mars.

Références